

Sigle
 Mouvement pour la démocratie au Liberia (Movement for democracy in Liberia)

Toponymie

  ;
 Model est un village polonais dans la voïvodie de Mazovie.

Patronymie

 Evsa Model (1889?-1976), peintre américain, d'origine russe ;
 Lisette Model (1901-1983), photographe américaine, d'origine autrichienne ;
 Walther Model (1891-1945), maréchal allemand de la Seconde Guerre mondiale.

Art

 Model, manhwa (bande dessinée coréenne) de Lee So-young ;
 , série télévisée sud-coréenne réalisée par Lee Kwang-hoon en 1997.

Bâtiments historiques 

 La prison Model de Barcelone, ancien centre pénitentiaire du quartier de l'Eixample fermé en 2017.

Jeu vidéo 
Model peut évoquer trois systèmes d'arcade créés par Sega
Model 1 ;
Model 2 ;
Model 3.

Voir aussi